Ресава може бити:

 Ресава (река), река у сливу Велике Мораве, у источној Србији
 Ресава (област), област у источној Србији око истоимене реке
 Ресава (манастир), манастир у долини истоимене реке
 Ресава (Јагодина), фабрика шешира и туљака
 Ресава (Кавадарци), село у општини Кавадарци, Северна Македонија